Fornoli è il toponimo di due frazioni della Toscana
 Fornoli – frazione di Bagni di Lucca in provincia di Lucca
 Fornoli – frazione di Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa